Boussay (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Boussay (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary